Andyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Andyville (Kentucky)
 Andyville (Minnesota)